Trapper Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Trapper Lake (Alaska)
 Trapper Lake (Michigan)
 Trapper Lake (Oregon)
 Trapper Lake (Washington), im North-Cascades-Nationalpark
 Trapper Lake (Wisconsin)
 Trapper Lake (Wyoming), im Grand-Teton-Nationalpark